Albert Wolff (1814–1892) német szobrász
 Albert Wolff (1884–1970) holland származású francia karmester és zeneszerző
 Albert Wolff (1906–1989) franciaként világbajnok, amerikaiként pánamerikaijátékok-győztes vívó, olimpikon